désigne :

 Norwalk fait partie du comté de Los Angeles ;
 Norwalk est une station du métro de Los Angeles située dans cette ville ;
 Norwalk fait partie du comté de Des Moines ;
 Norwalk est une ville de l'État du Connecticut ;
 Norwalk est une ville de l'État de l'Ohio ;
 Norwalk est une ville de l'État du Wisconsin.
 Les Îles Norwalk sont une chaîne de plus de 25 îles du Long Island Sound dans le Connecticut ;
 Un virus